Francheville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Francheville (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Francheville (Eure) im Département Eure
 Francheville (Jura) im Département Jura
 Francheville (Marne) im Département Marne
 Francheville (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Francheville (Orne) im Département Orne
 Francheville (Métropole de Lyon) in der Métropole de Lyon
 La Francheville im Département Ardennes

Francheville als Personenname:
 André Du Fresne de Francheville (1731–1803), französischer Abbé
 Joseph Du Fresne de Francheville (1704–1781), französischer Schriftsteller
 Pierre Franqueville oder Francheville (1548–1615), französischer Bildhauer